Azil
Azil (glazbeni sastav)